María Rojas ist der Name folgender Personen:

* María Rojas (Leichtathletin) (* 2005), venezolanische Leichtathletin
 María Claudia Rojas, kolumbianische Juristin
 María José Rojas (* 1987), chilenische Fußballspielerin